Westport kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Westport (ort i Irland), Connacht, Maigh Eo,

Kanada 

 Westport (ort i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 Westport, Ontario, ort,

Nya Zeeland 

 Westport, Nya Zeeland, West Coast, Buller District,

USA 

 Westport (ort i USA, Indiana), Decatur County, 
 Westport (ort i USA, Kentucky), Oldham County, 
 Westport (ort i USA, North Carolina), Lincoln County, 
 Westport (ort i USA, Oklahoma), Pawnee County, 
 Westport, Connecticut, ort, Fairfield County, 
 Westport (ort i USA, Maine), Lincoln County, 
 Westport (ort i USA, New York), Essex County, 
 Westport (ort i USA, South Dakota), Brown County, 
 Westport (ort i USA, Oregon), Clatsop County, 
 Westport (ort i USA, Washington), Grays Harbor County, 
Westport, Massachusetts i Massachusetts.

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar